Esta é uma lista de canções gravadas ao vivo e em estúdio pela cantora brasileira Maysa (1936 - 1977). A lista está organizada em uma tabela interativa que visa uma melhor pesquisa sobre a quantidade de canções gravadas de determinado compositor. São listados também os álbuns (de estúdio e ao vivo) onde a canção foi incluída (considerando a primeira edição de cada álbum). Compactos e discos 78 rpm só são listados quando a versão da canção não for encontrada em algum álbum. As canções que receberam mais de uma versão pela cantora, têm os seus respectivos discos organizados cronologicamente.

Ver também: Discografia de Maysa

Referências
 Site Memória Musical
 Livro "Só Numa Multidão de Amores" de Lira Netto
 Livro "Meu Mundo Caiu - A Bossa e a Fossa de Maysa" de Eduardo Logullo

M
Maysa